Fleurac puede referirse a: 
 Fleurac, comuna francesa situada en Charente.
 Fleurac, comuna francesa situada en Dordoña.